Кубок Кремля в женском одиночном разряде проводился в 1997 году во второй раз. В основной сетке сыграли 28 участниц. 4 из них попали в основную сетку по результатам квалификации, и ещё двое получили специальное приглашение от организаторов.

Яна Новотна — победительница турнира. В полуфинале чешка переиграла прошлогоднюю чемпионку: Кончиту Мартинес из Испании.

Посев 
Первая четвёрка посева начала соревнование со второго раунда.

  'Яна Новотна (Титул)
  Ирина Спырля (Четвертьфинал)
  Аранча Санчес Викарио (Четвертьфинал)
  Кончита Мартинес (Полуфинал)

 Анке Хубер ''(Первый раунд) 
 Сандрин Тестю ''(Четвертьфинал) 
 Бренда Шульц-Маккарти ''(Второй раунд) 
 Сабин Аппельманс ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Кубок Кремля 1997